2-й Ве́рхний переу́лок — переулок в Выборгском районе Санкт-Петербурга, в нежилой зоне «Парнас». Проходит от Верхней улицы до 5-го Верхнего переулка. Параллелен Домостроительной улице.

История 
Переулок получил название 4 июля 1977 года наряду с 1-м и 3—6-м Верхними переулками в нежилой зоне «Парнас». До этого носил неофициальное название 2-й проезд.

Из 1,5 км общей протяженности 2-го Верхнего переулка около 300 метров — от дома 6 до дома 14 — представляет собой разбитую грунтовку, перекрытую бетонными блоками. В 2023 году этот участок планируется заасфальтировать.

Пересечения 
С юга на север (по увеличению нумерации зданий) 2-й Верхний переулок пересекают следующие улицы:
 Верхняя улица — 2-й Верхний переулок примыкает к ней;
 5-й Верхний переулок — 2-й Верхний переулок примыкает к нему.

Транспорт 
Ближайшие ко 2-му Верхнему переулку станции метро — «Проспект Просвещения» (около 2,2 км по прямой от начала переулка) и «Парнас» (кратчайшее расстояние по прямой — около 2,35 км) 2-й (Московско-Петроградской) линии, а также «Гражданский проспект» 1-й (Кировско-Выборгской) линии (около 3,55 км по прямой от начала переулка).

Движение наземного общественного транспорта по переулку отсутствует.

У начала 2-го Верхнего переулка находится грузовая железнодорожная станция Парнас.

Общественно значимые объекты 
 таможенный пост «Северный» — дом 2;
 ОАО «Приборостроительный завод „Вибратор“» — дом 5;
 производственное объединение «ТВЭЛ» — дом 4, корпус 1.

См. также 
 1-й Верхний переулок
 3-й Верхний переулок
 4-й Верхний переулок
 6-й Верхний переулок
 8-й Верхний переулок
 9-й Верхний переулок

Примечания

Литература